Baumeister steht für:
 Baumeister, eine Tätigkeit bzw. einen Beruf
 Baumeister (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Baumeister (Zeitschrift), eine Zeitschrift für Architektur
 eine Amtsbezeichnung des Deutschen Ordens, siehe Deutscher Orden #Weitere Ämter